Genoveffa o Ginevra di Brabante – eroina medievale
Genoveffa di Brabante – film del 1947 diretto da Primo Zeglio
Genoveffa di Brabante – film del 1964 diretto da José Luis Monter